Cadillac Ranch bezeichnet:
 Cadillac Ranch, eine Kunstinstallation in den Vereinigten Staaten
 Cadillac Ranch, Titel auf dem Album The River von Bruce Springsteen
 Cadillac Ranch (1984), deutsches Roadmovie von Thomas Merker
 Cadillac Ranch (1996), US-amerikanische Road Movie-Komödie